John Brisker – cestista statunitense
 Mark Brisker – ex cestista statunitense
 Michael Brisker – cestista israeliano